

Poissons 
 Capelan (Mallotus villosus), un poisson de la famille des osméridés, vivant dans les océans Atlantique et Arctique. (Les Groenlandais les nomment  "Angmassets"). 
 Capelan de France (Trisopterus minutus), un poisson de la famille des gadidés, vivant dans l'océan Atlantique et la mer Méditerranée.

Voir aussi 
 Brume de capelan
 Saut du Capelan
 Calanque du Capélan
 Andrés Capellán